Masoe ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Masoe (* 1979), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Maselino Masoe (* 1966), neuseeländischer Boxer
 Mika Masoe (* 1963), Boxer aus Amerikanisch-Samoa